Encino, comune della Colombia nel Dipartimento di Santander
 Encino, distretto di Los Angeles
 Encino, comune degli Stati Uniti nello stato del Nuovo Messico
 Encino, comune degli Stati Uniti nello stato del Texas